Příjmení Stiles nese více osobností:

 Julia Stiles (* 1981) – americká herečka a dramatička
 Nobby Stiles (1942–2020) – anglický fotbalový záložník
 Ryan Stiles (* 1959) – kanadský herec, improvizační komik, režisér a scenárista amerického původu